Miłosz ist der Familienname von:
 Czesław Miłosz (1911–2004), polnischer Dichter und Nobelpreisträger

Sonstiges:
 Miłosz Point, Landspitze von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis